Спи́сок са́мых посеща́емых худо́жественных музе́ев ми́ра перечисляет 100 пользующиеся наибольшим интересом среди посетителей музеев и галерей, экспозиции которых, главным образом состоят из произведений художественного искусства. Под художественным искусством понимаются скульптура, живопись, графика, фотоискусство и декоративно-прикладное искусство.
В список не включены туристические достопримечательности, которые не представляют собой художественный музей в чистом виде (например, Запретный город в Пекине). Также в список не включены музеи, экспозиции которых частично располагают произведениями художественного искусства, но главным образом являются специализированными музеями, посвящёнными конкретной тематике (например Музей естествознания в Лондоне).

Список построен на основании данных международного влиятельного художественного журнала The Art Newspaper, который печатает схожие списки с частотой раз в год; настоящий список основан на данных за 2014 год.

Наиболее широко в списке представлены музеи, расположенные в США — 18 и Великобритании — 14, далее идут Испания (9) и Франция (8), следом с 6 музеями находятся Бразилия и с 5 музеями Россия, Австралия и Южная Корея. Наибольшее количество посетителей в год имеют музеи Великобритании — более .

Большинство музеев из списка находятся в Лондоне — 11 и Париже — 7, по 4 музея находятся в Берлине, Мадриде и Токио.

Большинство музеев, отмеченных в списке, располагаются на территории Европейского континента — 55, на территории Северной Америки — 22 музея, Азии — 12 музеев, Южной Америки — 6, Австралии — 5; музеи Африки в списке не представлены.

Примечания

См. также 
 Список самых посещаемых художественных музеев мира (2021)

Ссылки 
 

Списки музеев

Рейтинги